Narajiw (; ) ist ein Dorf im Westen der ukrainischen Oblast Ternopil mit etwa 1800 Einwohnern (2001).

Geografie 
Das Dorf liegt am Ufer der Narajiwka, einem 56 km langen Nebenfluss der Hnyla Lypa, sowie an der Territorialstraße T–20–07.
Das ehemalige Rajonzentrum Bereschany liegt 17 km südöstlich und die Oblasthauptstadt Ternopil etwa 70 km östlich vom Dorf.

Gemeinde 
Am 5. April 2019 wurde das Dorf zum Zentrum der neugegründeten Landgemeinde Narajiw (). Zu dieser zählen noch die 17 in der untenstehenden Tabelle aufgelisteten Dörfer, bis dahin bildete es zusammen mit den Dörfern Duljaby und Schajbiwka die Landratsgemeinde Narajiw (Нараївська сільська рада/Narajiwska silska rada) im Nordwesten des Rajons Bereschany.

Seit dem 17. Juli 2020 ist sie ein Teil des Rajons Ternopil.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Narajiw Teil der Gemeinde:

Literatur 
 Narajów, in: Guy Miron (Hrsg.): The Yad Vashem encyclopedia of the ghettos during the Holocaust. Jerusalem: Yad Vashem, 2009 ISBN 978-965-308-345-5, S. 518

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Ternopil
Rajon Ternopil
Ghetto